

Nom commun 
Gen peut désigner :
 gen, une des langues gbe, parlée au Togo et au Bénin ;
 gèn, un des huit trigrammes du Yi Jing, et donc une figure du Bāguà.

Nom propre 
Gen peut désigner :
 Gen¹³, une série de comics ;
 Gen, un prénom japonais.

Sigle 
GEN est un sigle qui peut désigner :
 , une association mondiale de personnes et de communautés qui se consacrent à vivre une vie durable plus en restaurant la terre et en ajoutant à l'environnement plus que ce qu'ils en prennent ;
 Grande École du Numérique, un organisme public français ;
 Groupement ethnique du Nord, un ancien parti politique du Dahomey (actuel Bénin).

Voir aussi 
 Gen d'Hiroshima, un manga de Keiji Nakazawa publié entre 1973 et 1985 ;
 Gen Con, un des plus importants festivals de jeux d’Amérique du Nord.